

Antropologia 
 Kissi – etnia dell'alta Guinea, della Sierra Leone e della Liberia

Persone 
 Abdelkarim Kissi – ex calciatore marocchino, centrocampista
 Richard Kissi Boateng – calciatore ghanese, difensore

Altro 
 Kissi money – valuta in uso alla fine del XIX secolo presso i popoli Kissi, Loma e Gbandi